El Pantanillo es el nombre de dos localidades argentinas:

El Pantanillo, en el departamento Capital de la provincia de Catamarca;
El Pantanillo, en el departamento San Javier de la provincia de Córdoba.